El término Huasco hace referencia a varios artículos.

Divisiones administrativas
 Huasco, comuna y ciudad chilena.
 Huasco Bajo, poblado chileno, pertenece a la comuna de Huasco.
 Provincia de Huasco, provincia de la región de Atacama, Chile.
 Departamento de Huasco, antigua división administrativa chilena.
 Huasco Alto, antigua denominación de la comuna de Alto del Carmen.

Geografía
 Valle del Huasco, valle que contiene al Río Huasco.
 Río Huasco, curso de agua que fluye por la provincia de Huasco, Chile.

Misceláneas
 Huasco Televisión, canal de televisión chileno.
 La Estrella del Huasco, periódico chileno.
 El Noticiero del Huasco, periódico chileno.
 Club Deportivo Estrella del Huasco, es un club de fútbol de la ciudad de Vallenar, Chile.
 Estadio Huasco Bajo, recinto deportivo ubicado en Huasco Bajo, en el cual es utilizado por el Club Estrella.
 Valle del Huasco (vino), denominación de origen de un vino.